Colin Jackson peut désigner :
 Colin Jackson (1946-2015), footballeur écossais ;
 Colin Jackson (1967-), athlète britannique.